Pembridge steht für:

 Pembridge (Herefordshire), eine Ortschaft in der englischen Grafschaft Herefordshire

Pembridge ist der Familienname folgender Personen:

 Mark Pembridge (* 1970), walisischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Pembridge Castle, eine Burg in der englischen Grafschaft Herefordshire